Christiaan III (Slot Gottorf (Sleeswijk), 12 augustus 1503 — Koldinghus, 1 januari 1559) was koning van Denemarken en Noorwegen van 1534 tot zijn dood in 1559. Hij was de zoon van koning Frederik I en diens eerste vrouw, Anna van Brandenburg. Op 29 oktober 1525 trouwde hij in Lauenburg met Dorothea van Saksen-Lauenburg, dochter van hertog Magnus I van Saksen-Lauenburg en Catharina van Brunswijk-Lüneburg, en werd vader van:
 Anna (1532-1585), gehuwd met keurvorst August van Saksen (1526-1586)
 Frederik II (1534-1588), koning van Denemarken en Noorwegen, gehuwd met Sophia van Mecklenburg-Güstrow (1557-1631)
 Magnus (1540-1583), koning van Lijfland, gehuwd met Maria van Staritsa (1560-1595)
 Johan (1545-1622), hertog van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg, gehuwd met Elisabeth van Brunswijk-Osterode (1550-1586) en Agnes Hedwig van Saksen (-1616)
 Dorothea (1546-1617), gehuwd met hertog Willem V van Brunswijk-Lüneburg (1535-1592)

Christiaan was de koning die het Lutherse geloof in Denemarken doorvoerde. Eerst deed hij dit in de hertogdommen Sleeswijk en Holstein, waar hij als troonopvolger heer was. Ook toen hij in 1529 vicekoning van Noorwegen werd, voerde hij hier het protestantse geloof in. Wel had hij het zwaar te verduren met de overwegend nog katholieke edelen en bevolking. Hij heeft daarom zijn troon veroverd en zijn plannen doorgevoerd met een militaire campagne, ondersteund door protestantse edelen uit Duitsland en de hertogdommen.

Voorouders 

Koning van Denemarken
Koning van Noorwegen
Hertog van Sleeswijk
Huis Oldenburg
Denemarken, C